La ligne 516A est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Bastogne à Marche-en-Famenne.

Histoire 
La ligne est supprimée le .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg